Ерева́нская у́лица — улица в районе Царицыно города Москвы, названная в честь столицы Армении — Еревана.

Находится между Каспийской улицей и Кавказским бульваром. Из примечательных строений на ней расположен торговый центр «Эльбрус» (ранее — одноимённый кинотеатр) и стоянка автобусов некоторых маршрутов бывшего 9-го автобусного парка. Около школы и вплоть до Кавказского бульвара улица разветвляется на две с односторонним движением. Между ними находятся небольшой торговый комплекс, районный центр и небольшой сквер.

Транспорт 
По всей улице проходят следующие автобусные маршруты:
 с823:  —  —  — Ереванская улица —  — Сабурово.
 844:  —  — Ереванская улица — .

Примечательные здания и сооружения

по нечётной стороне 
 № 23 — Городская поликлиника № 166 Филиал № 1;
 № 35 — конечная остановка автобусов «Ереванская улица».

по чётной стороне 
 № 20, стр. 2 — школа № 1466 имени Надежды Рушевой. Здесь находится музей Нади Рушевой.

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь городов